Введе́нская це́рковь — одноглавая православная белокаменная церковь XVIII века в городе Каргополь Архангельской области. Сейчас в ней размещается Краеведческий музей.

История 
В 1812 году в подвалах церкви хранилось вывезенное из Москвы имущество императорской семьи.

В 1933 году передан Каргопольскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. В настоящее время здесь располагается центральный выставочный зал музея.
Адрес музея: г. Каргополь, Октябрьский проспект, д. 54.

Архитектура и убранство 
Двухэтажное здание в строгом архаичном стиле. Первый этаж изначально использовался для хозяйственных нужд, в верхнем этаже проходили службы.

Ссылки 
 Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей

Литература 
Каргополье. Художественные сокровища. Альбом. Автор-составитель Г. П. Дурасов. М.Советская Россия. 1984

Примечания 

Храмы, построенные в 1810 году в России
Православные храмы XIX века
Каргополь
Недействующие православные храмы Архангельской области
Введенская
Музеи Архангельской области
Краеведческие музеи России